Суперліга Данії сезону 2007–2008 — 18-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Чемпіоном втретє став Ольборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Брондбю взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубка Данії 2007—2008.
2. Клуб Норшелланн візьме участь у Кубку УЄФА 2008—2009 через Рейтинг Fair Play УЄФА.

Позначення:

Результати

Тури 1-22

Тури 23-33

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Данії на soccerway 
 Суперліга Данії на rsssf  

2007-2008
Данія
Данія
2007 у Данії
2008 у данському спорті